Панагия Хозовиотисса () — скальный православный мужской монастырь на острове Аморгос, в Греции.

История 
Монастырь был основан в 1017 году и возобновлён в 1088 году византийским императором Алексеем I Комнином, что подтверждено грамотами Константинопольского патриарха Иеремии II (1583) и патриарха Тимофея II (1613).

В настоящее время монастырь известен производством ликёра на основе мёда и миндаля.

Игумены 
 Епифаний (Артемис) (1965—2003)

Примечания

Ссылки 
 
 Παναγία Χοζοβιώτισσα Αμοργού 

Православные монастыри Греции
Монастыри Элладской православной церкви